Total Video Converter — это условно бесплатный аудио-/видеоконвертер с закрытым исходным кодом для Microsoft Windows и macOS, разработанный «EffectMatrix». Используется для конвертирования самых популярных форматов видео для различных проигрывателей, а также создания слайд-шоу фотографий и прожига конвертированного видео на DVD/SVCD/VCD.

Начиная с версии 2.21, Total Video Converter поддерживает для конвертирования почти все видеоформаты. Однако утилита не поддерживает формат SWF. Текущая версия 3.71 можно конвертировать и записывать видео в формате AVCHD, этот формат может воспроизводиться на PlayStation 3 и Blu-Ray-проигрывателях.

Возможности 

Как и многие другие видеоконвертеры, Total Video Converter может конвертировать большое количество видео- и аудиоформатов в различных форматах, таких, как MP4, 3GP, AVI (MPEG-4 2), AMR audio, которые используются AVCHD, мобильными телефонами, КПК, PSP, IPod, iPhone, Xbox 360, PS3, Microsoft Zune и других. А также конвертирование видео, текущая версия включает в себя встроенную утилиту захвата экрана. Пользователи имеют возможность объединить несколько видео- или аудиофайлов в один, использовать мультиплексирование, извлекать аудио из видео и конвертировать его в MP3, AC3, Ogg, WAV, AAC и другие. Программа также содержит функции для конвертирования видео в формат MPEG совместимые со стандартом DVD/SVCD/VCD, прожига конвертированного видео на DVD/SVCD/VCD. Имеется два основных режима работы в Total Video Converter, простой и расширенный режимы:

 Простой режим позволяет неопытным пользователям без особых хлопот импортировать видео, выбирать необходимый формат и конвертировать его.
 Расширенный режим предпочтительно рассчитан на более опытных, позволяет пользователям изменять множество аспектов видео, таких, как размер, битрейт и аудиокодеки.

Total Video Converter работает под Windows 98/2000/XP/2003/Vista/Windows 7. Триал версия будет бесплатно работать 15 дней, а также в каждое конвертированное видео будет интегрироваться водяной знак в левой части окна.

Вместе с Total Video Converter, при загрузке или покупке программы, пользователи получают Total Video Player. Он позволяет проигрывать многие популярные видео-/аудиоформаты, такие, как MP4 и VOB.

Нарушение лицензии 

На сайте разработчиков FFmpeg, в «зале позора» среди многих находится и компания «EffectMatrix», с описанием того, что разработчики Total Video Converter нарушили авторские права некоторых условий лицензии на распространение бинарных файлов программного обеспечения из проекта FFmpeg без соблюдения правил GNU GPL и LGPL, не предлагая исходного кода.

Примечания 

 CNET reviews

Ссылки 
 Официальный сайт Total Video Converter 
 Официальный сайт Total Video Converter MAC 

Программное обеспечение для редактирования видео
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для macOS